Middle European League 2021-2022 var den 16:e upplagan av tävlingen och genomfördes mellan 6 oktober 2021 och 24 februari 2022. Vasas SC vann tävlingen för första gången genom att besegra OK Kamnik i finalen med 3-0 i set. I gruppspelet hade OK Kamnik dominerat, då de vunnit samtliga matcher de spelat.

Resultat

Grundserien

Finalspel

Slutplaceringar

Referenser

Middle European League
Sportåret 2021
Sportåret 2022
Volleybollsäsongen 2021/2022